Kopáčov může označovat více českých sídel:
 Kopáčov – zaniklá vesnice ve vojenském újezdu Hradiště v okrese Karlovy Vary
 Kopáčov (Jince) – osada v Jincích v okrese Příbram
 Kopáčov (České Lhotice) – osada v Českých Lhoticích v okrese Chrudim